Johann Megerle ist der Name folgender Personen:
 Johann Ulrich Megerle (1644–1709), katholischer Geistlicher, Prediger und Schriftsteller